PAH – Polska Akcja Humanitarna
 PAH – Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (policykliczne węglowodory aromatyczne)
 PAH – Powszechna Agencja Handlowa Sp. z o.o. (Tarnów, ul. Szkotnik 2b)
 kwas para-aminohipuronowy